

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Witkowskie – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Witkowskie – część wsi Drogomyśl woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień